Ющу́к — українське прізвище.

Персоналії 
 Іван Ющук (* 1933) — український мовознавець, літературознавець і громадський діяч.
 Степан Ющук (* 1939) — український фізик.

Українські прізвища